Falconara peut désigner:
 Falconara Albanese, une commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie;
 Falconara Marittima, une ville italienne dans la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale.